El Torneig d'Umag 2013, oficialment conegut com a Vegeta Croatia Open Umag 2013, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 28 de juliol de 2013 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

El tennista català Tommy Robredo va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013